Konstantin Thon – architetto russo
 Olaf Thon – calciatore tedesco
 Thon – personaggio dell'universo di Guerre stellari
 Thon (Θῶν) personaggio dell'Odissea – marito di Polidamna (Πολύδαμνα)